Emerald Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Emerald Island (Aitkin County, Minnesota)
 Emerald Island (Aleuten)
 Emerald Island (St. Louis County, Minnesota)
 Emerald Island (New Hampshire)
 Emerald Island (Washington)

Emerald Island steht für:

 Emerald (Phantominsel), eine Phantominsel zwischen Australien und der Antarktis

Siehe auch:
 Emerald Isle